Ferrocarrils Nacionals Polonesos (del seu nom en polonès Polskie Koleje Państwowe), empresa estatal de transport ferroviari de Polònia
 Comitè Polític Consultiu (del seu nom en polonès Polityczny Komitet Porozumiewawczy), braç polític de l'Estat Polonès Clandestí durant la Segona Guerra Mundial
 Partit Comunista de les Filipines - 1930 (del seu nom en tagal Partido Komunista ng Pilipinas), partit polític de les Filipines
 Partit Comunista de les Filipines (del seu nom en tagal Partido Komunista ng Pilipinas), partit polític de les Filipines
 Public Knowledge Project, iniciativa de difusió de la recerca amb seu al Canadà
 Metralladora PKP (del seu nom en rus  Пулемёт Калашникова Пехотный, transliterat Pulemiot Kalaixnikova Pekhotnii), metralladora de propòsit general desenvolupada a Rússia